Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Domaradzki – polski reżyser i scenarzysta
 Krzysztof Domaradzki – polski architekt i urbanista
 Michał Domaradzki – polski funkcjonariusz Policji
 Piotr Domaradzki – polski dziennikarz i pisarz
 Piotr Domaradzki – polski filmowiec, realizator dźwięku